Аль-Масри (; ) — египетский футбольный клуб, базирующийся в городе Порт-Саид. Он был основан в 1920 году группой египтян в Порт-Саиде, он стал первым клубом для египтян в городе с большим количеством футбольных команд, представлявших разнообразные общины многонационального города.

Аль-Масри, что переводится с арабского как «египтянин», выиграл за свою историю 22 официальных титула. Он находится среди 5 египетских клубов с наибольшей фанатской поддержкой вслед за «Аль-Ахли», «Замалеком», «Исмаили» и «Аль-Иттихадом». В данный момент команда выступает в Египетской премьер-лиге.

История 
Аль-Масри был основан в 1920 году, вскоре после Египетской революции 1919 года, с целью утвердить национальную идентичность египтян в Порт-Саиде среди многочисленных иностранных футбольных команд в городе.

Золотой период команды пришёлся на временной отрезок с 1932 по 1948 год, Аль-Масри выиграл ряд титулов, среди которых кубок султана Хуссейна в 1933, 1934 и 1937 годах, также дойдя в нём до финала в 1930 году. Также Аль-Масри 17 раз подряд побеждал в Лиге зоны Суэцкого канала, однако главным успехом клуба на данный момент является победа в кубке Египта в финале 1998 года, в котором был обыгран «Эраб Контракторс» со счётом 4:3.

Аль-Масри получил профессиональный статус в сезоне 1983/1984 и стал первым египетским клубом, купившим иностранных игроков; первыми легионерами стали иранцы Эбрахим Гасемпур и Абд аль-Рида Брзкри, которые внесли существенный вклад в достижение клубом финала кубка Египта, в котором Аль-Масри уступил со счётом 1:3 «Аль-Ахли».

Аль-Масри входит в число клубов-основателей Египетской премьер-лиги во время её возникновения в 1948 году. Аль-Масри занимает третье место по числу сезонов в главной лиге Египта по футболу, уступая лишь «Аль-Ахли» и «Замалеку», пропустив лишь 2 сезона. Это произошло 1950-е годы и было связано с Суэцким кризисом. Аль-Масри никогда не выигрывал чемпионат Египта по футболу, но несколько раз становился третьим.

После трагедии на стадионе в Порт-Саиде в феврале 2012 года оставшаяся часть сезона 2011/2012 была отменена Египетской футбольной ассоциацией. Аль-Масри решил сняться с соревнований в сезоне 2012/2013 в знак уважения к памяти жертв трагедии на своём стадионе, несмотря на подтверждённое Спортивным арбитражным судом (CAS) право принимать участие в Египетской премьер-лиге и во всех соревнованиях, проводимых под контролем Египетской футбольной ассоциации. Сезон же 2012/2013, пропущенный Аль-Масри, так и не был доигран из-за сложившейся политической ситуации в стране.

Цвета и эмблема 

На эмблеме Аль-Масри изображён зелёный орёл с зелёным диском поверх головы и распростёртыми крыльями; это изображение было вдохновлено подвесками Тутанхамона, символизируя вызов и силу, таким образом команда получила прозвище зелёные орлы. Цвета клуба, зелёный и белый, происходят от цветов флага Египта, принятого после Египетской революции 1919 года и символизируют патриотизм.

Стадионы 

Первоначально Аль-Масри принимал гостей на маленьком стадионе в Порт-Саиде, который не мог вместить всех желающих посещать матчи команды. В результате клуб построил свой собственный новый стадион, названный Порт-Саид в 1953 году и официально открытый в 1955 году.

Президенты

Фанаты и группы ультрас 
Аль-Масри считается одной из самых популярных футбольных команд в Египте и является популярнейшей в Порт-Саиде. Фанаты Аль-Масри верят в то, что они основали первую на всём Ближнем Востоке организованную фанатскую группу, создав «Ассоциацию фанатов Аль-Масри» в 1960 году и зарегистрировав её в Египетском министерстве социальных отношений (No. 102 от 1960 года). Группа ультрас образовалась 4 мая 2009 года и получила название Ультрас зелёные орлы или просто (UGE). Их девиз звучит как «Потомки 56-го», указывающий на роль Порт-Саида в отражении тройной агрессии во время Суэцкого кризиса 1956 года. В 2010 году также образовалась ещё одна, но маленькая группировка Ультрас Масрави.

Достижения 
Общее количество официальных титулов: 22
 Кубок Египта: 1
 Победитель: 1998
 Финалист: 1927, 1930, 1945, 1947, 1954, 1957, 1983, 1984, 1989
 Кубок султана Хуссейна: 3
 Победитель: 1933, 1934, 1937
 Финалист: 1930
 Лига зоны Суэцкого канала : 17
 Победитель: 1932, 1933, 1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948 (наиболее успешная команда)
 Confederation Cup Refresher: 1
 Победитель: 1992
 Финалист: 1989

Участие в соревнованиях КАФ 
 Кубок обладателей кубков КАФ: 1
 1999 — 1/2 финала
 Кубок КАФ: 1
 2002 — 1/2 финала
 Кубок Вице-чемпионов УНАФ: 1
 2009

Участие в соревнованиях арабских стран 
 Арабский кубок обладателей кубков по футболу: 1
 1999 — 3-е место
 Арабская лига чемпионов по футболу: 1
 2008 — 1-й раунд

Текущий состав

Тренеры 
  Mahmoud El-Gohary
  Ференц Пушкаш (1979-82)
  Корнелиус Пот (1994-95)
  Златко Кранчар (1999)
  Фарук Гаафар (июль 2004 — декабрь 2004)
  Отто Пфистер (июль 2005 — сентябрь 2005)
  Александру Молдован (август 2006 — сентябрь 2006)
  Mohamed Omar (28 сентября 2006—2007)
  Хельми Тулан (июль 2007 — ноябрь 2007)
  Хоссам Хассан (февраль 2008 — декабрь 2008)
  Тарек Солиман (и. о.) (декабрь 2008 — февраль 2009)
  Берталан Бичкеи (февраль 2009 — августt 2009)
  Anwar Salama (август 2009 — январь 2010)
  Тео Бюкер (январь 2010 — май 2010)
  Mohamed Helmi (май 2010)
  Mokhtar Mokhtar (июнь 2010 — ноябрь 2010)
  Alaa Mayhoob (interim) (ноябрь 2010 — декабрь 2010)
  Ален Гейгер (декабрь 2010 — апрель 2011)
  Tarek El Sawy (апрель 2011 — май 2011)
  Taha Basry (май 2011 — июль 2011)
  Талаат Юссеф (июль 2011 — январь 2012)
  Хоссам Хассан (январь 2012- май 2013)
  Сабри Эль-Меньяви (август 2013-)

Другие виды спорта 
Помимо футбольной команды в спортивный клуб «Аль-Масри» входят гандбольная, легкоатлетическая и секция хоккея на траве.

Спонсоры 
 TEZ Tour
 Spinneys
 Senzo Mall 
 Nike

Форма

Домашняя

Гостевая

См. также 
 Чемпионат Египта по футболу
 Кубок Египта по футболу
 Кубок султана Хуссейна

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 
 
 Сайт фанатов Аль-Масри 
 Сайт (на арабском) 
 Masry Club FU
 Masry Lovers 
 Masry Eagles

Футбольные клубы Египта
Футбольные клубы, основанные в 1920 году
Спорт в Порт-Саиде
Организации Порт-Саида
Появились в 1920 году в Египте